Andrzej Kasprzak (1946-),  joueur de basket-ball polonais ; 
 Kinga Kasprzak (1987-),  joueuse de volley-ball polonaise ;
 Graza Kasprzak, coloriste de bande dessinée polonaise ;
 Paweł Kasprzak (1961-), journaliste, cinéaste et militant associatif et politique polonais ;
 Waldemar Kasprzak (1964-), entraîneur de volley-ball polonais ;
 Zdzisław Kasprzak (1910-1971) joueur de basket-ball polonais.